Средњи Бушевић може бити:

 Средњи Бушевић, насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Средњи Бушевић, насеље у општини Босанска Крупа, Унско-сански кантон, ФБиХ, БиХ